Termin BBE ima više značenja.
 Retikulin oksidaza, enzim
 B.B.E., muzička grupa